Diego Velázquez – hiszpański malarz
 Velázquez – stacja metra w Madrycie
 Velázquez – miasto w Urugwaju